Kupula (Glumpang Tiga), een plaats in Indonesië
Kupula (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing